Usseau (Deux-Sèvres)
 Usseau (Vienne)